echte wespblaaskop
 late wespblaaskop
 zwarte wespblaaskop